Californication může znamenat:
 Californication (slovo) – výraz, který se odkazuje na příliv Kaliforňanů do různých západních států Spojených států amerických
 Californication (seriál) – americký seriál
 Californication (album) – album Red Hot Chili Peppers z roku (1999)
 Californication (píseň) – titulní skladba z onoho alba
 Californication, skladba z posledního alba skupiny The J. Geils Band, You're Gettin' Even While I'm Gettin' Odd (1984)